Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Guillermo Cañas e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Gastón Gaudio e Hernán Gumy 4-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)
 Sasa Hirszon /  Stephen Noteboom (primo turno)

 Nebojša Đorđević /  Thomas Shimada (primo turno)
 Guillermo Cañas /  Javier Sánchez (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 1999